Unter dem Namen Institut für Wirtschaftsforschung firmieren verschiedene Institute:

 das Österreichische Institut für Wirtschaftsforschung.
 das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) Berlin.
 das ifo Institut für Wirtschaftsforschung in München.
 das Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH).
 das Rheinisch-Westfälische Institut für Wirtschaftsforschung (RWI) in Essen.